Le Temps kan syfta på:

 Le Temps (Schweiz) – schweizisk dagstidning
 Le Temps (Paris) – parisisk dagstidning som existerade 1861–1942